В 2015 году была открыта 171 экзопланета.

2015 год в планетологии был примечателен следующими важными событиями:
 6 января — в НАСА объявили о 1000-й экзопланете, открытой с помощью космического телескопа «Кеплер».
 28 января — открыта пятипланетная система Kepler-444, возраст которой оценивается в 11,2 млрд лет.
 24 июня —  астрономы с помощью космического телескопа NASA Hubble, обнаружили огромное облако водорода, вырывающееся из экзопланеты Глизе 436 b.
 23 июля — ученые НАСА объявили об открытии Kepler-452b, первой землеподобной экзопланеты, обнаруженной на орбите обитаемой зоны солнцеподобной звезды.
 30 июля — астрономы подтвердили существование ближайшей экзопланеты-суперземли HD 219134 b.
 22 октября — объявлено об открытии разрушающейся планеты в системе белого карлика WD 1145+017.
 18 ноября — получена первая фотография планеты (LkCa 15 b), формирующейся в протопланетном диске.

Планеты, открытые транзитным методом 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Планеты, открытые методом Доплера

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Планеты, открытые методом тайминга звёздных пульсаций

Планеты, открытые прямым наблюдением

Примечания

Ссылки 

 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 http://exoplanets.org/
 Экзопланеты по Воробьевой

2015
Экзопланеты, открытые в 2015 году